Алексей Грязнов:
* Грязнов, Алексей Николаевич (1903—1944) — сталевар, участник стахановского движения .
 Грязнов, Алексей Тимофеевич (убит ок. 1907) — тульский оружейный мастер.
 Грязнов, Алексей Флегонтович (1868—1960) — русский промышленник .
 Грязнов, Алексей (род. 1997) — латвийский футболист.